Acanthospermum är ett släkte av korgblommiga växter, som återfinns i Sydamerika, Karibien, södra USA och Sydafrika. Acanthospermum ingår i familjen korgblommiga växter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Korgblommiga växter
Acanthospermum